regenerativ (von lat. regeneratio = "Neuentstehung" und regenerare = „wieder (er)zeugen“) bezeichnet

 regenerative Vorgänge im Sinne von Regeneration
 regenerative Energien